Creolo mauriziano – lingua creola basata sul francese
 Dollaro mauriziano – storica valuta di Mauritius
 Il Mauriziano – edificio di Reggio Emilia che ospitò il poeta Ludovico Ariosto
 Ospedale Mauriziano – ospedale di Torino

Pagine correlate 
Mauriziana